Sunny (zangeres), artiestennaam van Lee Soon-kyu (geboren in 1989), lid van de Zuid-Koreaanse meidengroep Girls' Generation

 Sunny (musical), een musical van Jerome Kern uit 1925
 Sunny (1930), een filmbewerking van de musical uit 1930, van regisseur William A. Seiter
 Sunny (1941), een filmbewerking van de musical uit 1941, van regisseur Herbert Wilcox
 Sunny (1984), een Indiase film uit 1984 geregisseerd door Raj Khosla
 Sunny (2008), een Zuid-Koreaanse film uit 2008, over Zuid-Koreaanse entertainers in de Vietnamoorlog
 Sunny (2011), een Zuid-Koreaanse film uit 2011, over de reünie van een groep vriendinnen die elkaar kennen van de middelbare school

 Sunny (Neil Sedaka), een album van Neil Sedaka uit 1979
 Sunny (Towa Tei), een album van Towa Tei uit 2011
 Sunny (Bobby Hebb), een nummer van Bobby Hebb uit 1966, gecoverd door Boney M. , José Feliciano en  Cher
 Sunny (Morrissey), een nummer van Morrissey uit 1995
 Sunny, een nummer van Brockhampton op het album Saturation II uit 2017
 Sunny, een nummer van Stereophonics op het album Keep the Village Alive uit 2015

 Sunny (manga), een mangaserie gemaakt door Taiyō Matsumoto
 Nissan Sunny, een automodel